Húsavík – miejscowość na Islandii.
 Húsavík – gmina na Wyspach Owczych.
 Húsavík – miejscowość na Wyspach Owczych.